The Fatal Wedding – film del 1911 diretto da Raymond Longford
 The Fatal Wedding – film del 1914 prodotto dalla Sterling Film Company
 The Fatal Wedding – film del 1914 diretto da Lawrence Marston